Résultats détaillés de l’édition 1951 du championnat de tennis US National qui est disputée du 25 août au .

Palmarès

Simple dames

Têtes de série 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

1951
US Open
US Open
Sport aux États-Unis en 1951
Août 1951
Sport en septembre 1951